«Песни Абая» — советский художественный фильм, снятый режиссёрами Григорием Рошалем и Ефимом Ароном в 1945 году на Алма-Атинской киностудии художественных и хроникальных фильмов.

Экранизация романа Мухтара Ауэзова «Абай»

Премьера фильма состоялась 20 января 1946 года.

Сюжет 

Фильм о казахском поэте, композиторе, просветителе, мыслителе, общественном деятеле, основоположнике казахской письменной литературы и её первом классике Абае Кунанбаеве. Посвящён борцу за счастье своего народа, другу русских людей.

Абай сближается с русским ссыльным, учёным Нифонтом Долгополовым. Под влиянием их крепнущей дружбы формируются просветительские идеалы Абая. Но поэт ещё не свободен от власти старого патриархального быта, в казахской степи свирепствуют жестокие родовые законы, их жертвами становятся юная Ажар и её возлюбленный поэт Абай. Поэтому когда этого требуют обстоятельства, Абай выступает как подлинный борец.

В ролях 
 Калыбек Куанышбаев — Абай
 Капан Бадыров — Айдар
 Сералы Кожамкулов — Баймагамбет
 Елюбай Умурзаков — Эрден
 Шакен Айманов — Шарип
 Жагда Огузбаев — Абиш
 Сайфулла Тельгараев — Кокпай
 Камал Кармысов — Оспанов
 Рахия Койчубаева — Зейнеп
 Олег Жаков — Нифонт Иванович Долгополов
 Марат Сыздыков — Нарымбет
 Амина Умурзакова — Ажар
 Шолпан Джандарбекова — Магиш
 Зоя Таджитдинова — ''Карлыгаш

Съёмочная группа 
 Режиссёры — Григорий Рошаль, Ефим Арон
 Сценарий — Мухтар Ауэзов, Григорий Рошаль
 Главный оператор — Галина Пышкова
 Художник-постановщик — К. Ходжиков

Примечания

Литература 
 Абай. Энциклопедия. — Алматы: редакция Казахской энциклопедии, издательство Атамура, ISBN 5-7667-2949-9

Абай Кунанбаев
Фильмы СССР 1945 года
Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы на русском языке
Экранизации романов СССР
Фильмы-биографии СССР